Marterer ist der Familienname folgender Personen:

 Ernst Marterer (1921–2004), deutscher Polizeioffizier und Generalmajor der VP
 Ferdinand von Marterer (1862–1919), österreichischer General der Infanterie
 Maximilian Marterer (* 1995), deutscher Tennisspieler